Foghat («Фогэт») — британская рок-группа, имевшая успех в середине и конце 1970-х годов. Стиль группы — блюз-рок. Имеет 5 золотых пластинок. Популярность группы упала в начале 80-х.

Группа была основана в Лондоне в 1971 году Дэйвом Певереттом. Вместе с ним в группу вошли басист Тони Стивенс и барабанщик Роджер Эрл. В 1972 году вышел их дебютный альбом.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1971 году
Исполнители Atlantic Records
Хард-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Квартеты
Группы блюз-рока из Великобритании